Игнасио Гонсалес Кинг (; родился 23 марта 1980 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) — аргентинский профессиональный теннисист.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Аргентины